Хэ Вэйфан (родился 17 июля 1960 года, ) являлся профессором в Пекинском университете Китая и активистом, стремящимся реформировать китайскую судебную систему. Но утверждал, что Коммунистическая партия Китая является незарегистрированной и, следовательно, незаконной организацией в Китае.

За то, что Хэ Вэйфан публично поддержал и подписал Хартию 08 Лю Сяобо, он был уволен с должности в Пекинском университете и сослан в отдаленный район Шихези в Синьцзяне.

Хэ отказался от своей должности в Пекинском университете, потому что питал отвращение к политике, проводимой в Пекине. В 2008 году он принял предложение работать в качестве декана юридической школы Чжэцзянского университета. Чиновники компартии Китая вынудили школу отменить это предложение, а затем предложили ему должность в Шихези. Ричард Макгрегор, автор книги «Партия: секретный мир коммунистических правителей Китая», сказал, что этот «преднамеренно унизительный перевод, сродни тому, что профессора юридического факультета Гарвардского университета, перевели в небольшой колледж в сельском Техасе», и что партия «пригвоздила Хэ с немного большей хитростью».

6 октября 2010 года профессор Хэ Вэйфан выступил с речью в Стокгольмском университете, посвященной реформе Закона о судебной организации Китая и свободе слова.

Литература 
McGregor, Richard.  The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers . Harper Perennial: New York, 2012. ISBN 978-0-06-170876-3.

Примечания

Ссылки 
 Judicial independence should come first China Daily/Beijing Review, November 15, 2005
 Leading Chinese dissident claims freedom of speech worse than before Olympics
 He Weifang’s blog
 a series of articles by He Weifang in Chinese, English and French

родившиеся 17 июля
родившиеся в 1960 году
Репрессированные в Китайской Народной Республике
Правозащитники Китая
Диссиденты Китая
Юристы Китая